La Lettre d'amour, peinture de Johannes Vermeer.
 La Lettre d'amour, peinture de Jean-Honoré Fragonard.
 La Lettre d'amour interceptée, peinture de Carl Spitzweg.